Elkhart (Illinois)
Elkhart (Indiana)
Elkhart (Iowa)
Elkhart (Kansas)
Elkhart (Texas)
Elkhart Lake
Condado de Elkhart

Desambiguações de topônimos